I Busan KT Sonicboom sono una società cestistica avente sede a Pusan, nella Corea del Sud. Fondati nel 1997 nel corso della loro storia hanno utilizzato diverse denominazioni: Gwangju Nasan Flamans, Gwangju Goldbank Clickers, Yeosu Goldbank Clickers, Yeosu Korea-Tender Purmi, Busan Korea-Tender Maxten, Busan KTF Magicwings. Dal 2009 hanno assunto la denominazione attuale. Gioca nel campionato sudcoreano.

Cestisti

Allenatori

Collegamenti esterni